Le mot français palladium, emprunté au latin (une statue de Pallas Athéna, ou par extension un temple abritant une telle statue), désigne originellement un objet ou une institution garantissant une protection.

Sciences et techniques 
 En chimie, le palladium est l'élément chimique de numéro atomique 46, de symbole Pa.
 En informatique, Palladium est l'ancien nom de NGSCB, un projet de Microsoft.

Culture et société

Bâtiments 
 Plusieurs salles de spectacle s'appellent Palladium :
 le Palladium, une salle de bal pour les musiques latines de New York à Midtown (États-Unis), « temple du mambo », entre 1946 et 1966 ;
 le  (à l'origine Academy of Music), un cinéma, une salle de concert et plus tard une discothèque de New York à East Village, entre 1927 et 1997 ;
 le Palladium, une ancienne salle de cinéma à Stockholm (Suède) ;
 le Bus Palladium, une discothèque à Pigalle (Paris, France) ;
 une  ancienne salle de cinéma devenu théâtre à Rome (Italie), le Teatro Palladium.
 Le Palladium est un centre commercial de Prague (Tchéquie).

Cinéma 
 Bus Palladium est un film français de Christopher Thompson, sorti en 2010.

Danse 
 La salsa palladium est une variété ou un style de salsa.

Jeux de rôle 
 Palladium Books est un éditeur de jeux de rôle.
 Palladium Fantasy RPG est un jeu de rôle édité par Palladium Books ;
 Palladium est un monde médiéval-fantastique, qui sert de cadre au jeu de rôle Palladium Fantasy RPG.

Littérature 
 Palladium est le premier roman de Boris Razon, paru en 2013.

Marine 
 Le Palladium est un yacht à moteur de luxe de  de long.

Divers 
 Palladium, une statue dans la mythologie grecque.